Luci Octavi, cònsol el 75 aC 
 Luci Octavi, militar romà